«Бейтар» (; Moadon hAkaduregel Beitar Yerushalayim) — израильский футбольный клуб из Иерусалима, выступающий в чемпионате Израиля и принадлежащий к спортивному обществу «Бейтар». Клуб был основан в 1936 году, а с 1970-х годов входит в десятку самых популярных в израильском футболе.

Шестикратный чемпион Израиля, семикратный обладатель Кубка Израиля, двукратный обладатель Суперкубка Израиля, трёхкратный обладатель Кубка Тото.

Команда обычно играет в желто-черной форме.  Домашним стадионом команды с 1991 года является стадион Тедди, расположенный в районе Малха в Иерусалиме и вмещающий 31 733 мест. До стадиона Тедди команда в первые годы своего существования играла на стадионе YMCA.

Бейтар Иерусалим — первая команда в истории израильского футбола, которая участвовала в европейских турнирах , совместно с Хапоэль Беэр-Шева, когда играла в Кубке Интертото в сезоне 1976/1977.

По состоянию на август 2022 года клуб принадлежит бизнесмену Бараку Абрамову.

История

Ранняя история 
Футбольный клуб «Бейтар» был основан в 1936 году Давидом Хореном; в иврите название клуба представляет собой аббревиатуру, расшифровывающуюся как «Союз Иосифа Трумпельдора». Многие игроки команды относились к крайне-националистическим подпольным организациям «Эцель» и «Лехи». Из-за ареста одного из лидеров отрядов клуб был расформирован и создан вновь лишь семь лет спустя. В 1954 году команда впервые поднялась в высший дивизион чемпионата Израиля, но из-за слабой игры в том же сезоне уже вернулась обратно во второй дивизион, в котором пробыла до сдвоенного сезона 1966/68.

1970-е гг. 
В 1970-е годы с приходом Ури Мальмильяна из юношей в основной состав, команда начала завоёвывать себе статус топ-клуба в израильском футболе. С помощью выросших в клубе игроков, таких, как вратарь Йосси Мизрахи, защитники Йосси Хахам и Ицхак Жано и тройка полузащитников Виктор Леви, Дани Нойман и Ури Мальмильян, прозванная тогда «Шоколад-Мента-Мастик», как существовавший в то время популярный женский поп-коллектив, команде удалось в первый раз за всё время её существования стать обладателем Кубка Израиля в 1976 году. В том же году клуб изменил свои цвета с бело-голубого на чёрно-жёлтый. В 1979 году под руководством тренера Шимона Шенара команда завоёвывает Кубок Израиля во второй раз. В те же 1970-е годы иерусалимский «Бейтар» становится ведущей командой города, воспользовавшись спадом другого клуба — «Хапоэля».

1980-е гг. Первое чемпионство 
В 1980-е годы клуб вновь опускается во второй дивизион, но возвращается уже через год. С 1984 по 1986 год два сезона подряд команда выигрывала Кубок Израиля, вначале под руководством тренера Давида Швайцера, а затем Дрора Каштана. 

В сезоне 86/87 впервые в истории «Бейтар» выиграл чемпионат Израиля. Среди игроков той команды были Йосси Мизрахи, Эли Охана, Ури Мальмильян, Ханан Азулаи, Яаков Шварц, Сами Малька, Ави Коэн и Шломо Ширази. По окончании сезона Эли Охана покинул команду, перебравшись в бельгийский «Мехелен».

1990-е гг. Дальнейшее успех на национальном уровне 
В сезоне 1990/91 клуб снова вылетел во второй дивизион. Клуб страдал от нехватки средств и базировался на молодых игроках из своей школы. В том же году в «Бейтар» вернулся его бывший председатель Моше Дадаш, который первым делом, найдя спонсора в лице известного режиссёра Йорама Глобуса, вернул обратно из «Мехелена» Эли Охану, который, несмотря на успешную карьеру в Европе, решил помочь родному клубу. По окончании сезона «Бейтар» возвратился в Лигат а-Аль. На следующий год команда во второй раз выиграла чемпионат страны с тренером Дрором Каштаном. 

В сезонах 96/97 и 1997/98 годов «Бейтар» два сезона подряд побеждает в чемпионате Израиля.

2000-е гг. Покупка Гайдамаком. Пятое и шестое чемпионство 
В середине первого десятилетия двадцать первого века клуб приобрёл израильский миллиардер, выходец из СССР Аркадий Гайдамак. В клуб были вложены значительные суммы денег, коренным образом обновлён состав, сменены один за другим несколько тренеров. В результате клуб убедительно выиграл два чемпионата Израиля (2006/07 и 2007/08) и Кубок Израиля в сезоне 2007/08, однако на международной арене ему не удалось добиться существенных успехов. В дальнейшем финансирование клуба Гайдамаком было прекращено, однако команда сумела закончить сезон 2008/09 на третьем месте и второй раз подряд завоевать Кубок Израиля. В 2009 году контроль над командой перешёл к израильско-американскому предпринимателю бразильского происхождения Гуме Агияру.

2013-2022. Годы нестабильности 
В 2013 году, после исчезновения Агияр, контроль над командой перешёл к израильскому предпринимателю Эли Табиб.

В 2018 году Табиб продал свой акции к предпринимателю, Моше Хогег. 

14 мая 2018 года руководство ФК «Бейтар» сообщило о своём намерении добавить к названию команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Клуб будет носить полное название «Бейтар Трамп Иерусалим».

1 декабря 2021 года, на фоне бури ареста владельца команды Моше Хогге в рамках расследования о источники финансов, а также периода неопределенности будущего команды после этого дела и заявлений Хогге о том, что он не будет вкладывать деньги в клуб, главный тренер Эрвин Куман ушел из команды. После отставки Ирвина, тренер молодежного клуба и бывшего игрока клуба Йосси Мизрахи на шестой срок назначили тренером взрослой команды. 26 января 2022 года тренер Йосси Мизрахи ушел из команды из-за отсутствия успеха, кроме того, клуб расторг контракты трех легионеров в рамках плана сокращения, причем они были освобождены в одностороннем порядке, но позже один из них был возвращен в клуб. В тени периода неопределенности среди болельщиков сформировался протест против владельца Хогге и его поведения по поводу его отсутствия инвестиций в команду, и они даже пришли к нему домой, а перед домом его родителей и его сестры также проводились акции протеста.

3 февраля 2022 года бывший игрок клуба Йосси Абукис был назначен тренером команды на один сезон. После назначения Абоксиса тренером команды результаты немного стабилизировались, но до конца сезона 2021/2022 команда заняла десятое место в лиге, и это в тени неопределенности в отношении управления группой и владельца, объявившего об уходе.  Кроме того, после окончания сезона бывший игрок Эли Охана, который был профессиональным менеджером и председателем, закончил свою должность после окончания контракта. Позже ряд акций протеста болельщиков клуба прошел возле дома владельца клуба «Хогга» с целью оказания на него давления с для продаже клуба. 26 июня 2022 года, ассоциация болельщиков «Бейтар» подписала с Хогге проект контракта на покупку у него команды, когда по плану ассоциация должна собрать 12 миллионов шекелей, чтобы завершить сделку, но 1 июля 2022 г. было объявлено, что израильская полиция запрещает продажу команды другим сторонам, с целью обеспечения конфискации средств и/или предотвращения контрабанды активов Моше Хогга из-за подозрений против него.При этом переговоры о покупке клуба велись между Моше Хоггом и Бараком Абрамовым, когда известно, что эти двое знают друг друга из делового мира и как личные друзья.

2022. Покупка Абрамова 
11 августа 2022, Барак Абрамов, ранее владелец ФК «Бней Йегуда» Тель-Авив, был одобрен Футбольной ассоциацией и Комитетом по передаче прав, и сразу после этого команда перенесла свой бюджет на сезон 2022/2023 в Премьер-лигу. На должности гендиректор клуба был назначен Кфир Эдри вместо Муни Броша, и команда была усилена рядом талантливых молодых игроков, некоторые из которых были в аренде, наряду с иностранцев, и костяком, оставшимся от предыдущего сезонов. Абоксис оставался тренером команды.

Известные игроки 

  Мигель Портильо
  Дерек Боатенг
  Галь Альберман
  Шломи Арбайтман
  Борис Клейман
  Коби Мояль
   Тото Тамуз
  Заур Садаев
  Игор Митрески
  Гурам Аджоев
  Сергей Коновалов
  Олег Кошелюк
  Дмитрий Михайленко
  Юрий Тарасов
  Сергей Третьяк
  Себастьян Васкес
  Кристиан Альварес

Достижения 
 Чемпион Израиля (6 раз): 1986/87, 1992/93, 1996/97, 1997/98, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Израиля (7 раз): 1975/1976, 1978/1979, 1984/1985, 1985/1986, 1988/1989, 2007/2008, 2008/2009
 Финалист Кубка Израиля (4 раз): 1974-75, 1998-99, 1999—2000, 2017—2018
 Обладатель Кубка израильской лиги (Кубка Тото) 1997/1998, 2009/2010
 Обладатель Суперкубка Израиля: 1976, 1986
 Финалист Суперкубка Израиля: 1978, 1979, 1985, 1989

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Израильский футбол 

Футбольные клубы — чемпионы Израиля
ФК «Бейтар» Иерусалим